Сёрл или Сёрль (), Серл (), Серлз ():

 Сёрл, Джон Роджерс (род. 1932) — американский философ.
  (род. 1932) — британский изобретатель из , спроектировавший магнитный генератор «Searl Effect Generator» (SEG) в 1946—1956 годы; автор книги «Закон квадратов» (май 1994).
 Серл, Персивал (1871—1951) — австралийский биограф, библиограф и писатель.

См. также

Источники